Marina Eraković e Tamarine Tanasugarn erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Shūko Aoyama e Rika Fujiwara hanno battuto in finale 1–6, 6–3, [11–9] Irina Begu e Mădălina Gojnea.

Teste di serie

  Sania Mirza /  Ayumi Morita (ritiro pre infortunio della Mirza)
  Marie-Ève Pelletier /  Kathrin Wörle (semifinali)

  Megan Moulton-Levy /  Courtney Nagle (primo turno)
  Çağla Büyükakçay /  Ksenija Lykina (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dunlop World Challenge 2010